Caparaó kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Caparaó (ort), Minas Gerais, 
 Caparaó (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar